El torneig de San Jose 2010, també conegut com a SAP Open 2010 és una competició tennística disputada sobre pista dura que està inclosa dins les sèries 250 de l'ATP. LA 121a edició del torneig es va celebrar entre el 8 i el 14 de febrer del 2010 al HP Pavilion de San José, Califòrnia, Estats Units.

Quadre individual masculí

Quadre doble masculí

Enllaços externs 
 Quadre individual masculí 
 Quadre doble masculí 

2010
ATP World Tour 2010